Il doppio del torneo di tennis Citizen Cup 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Jana Novotná che hanno battuto in finale Natal'ja Egorova e Leila Meskhi 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Bettina Bunge /  Steffi Graf (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Jana Novotná (campionesse)
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (semifinali)
 Catherine Tanvier /  Patricia Tarabini (secondo turno)

 Jenny Byrne /  Louise Field (primo turno)
 Kathy Horvath /  Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (quarti di finale)
 Isabel Cueto /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1987